Campagnolesi – abitanti di Campagnola (Marzano Appio)
Campagnolesi – abitanti di Campagnola Cremasca
Campagnolesi – abitanti di Campagnola Emilia